Supraślanka Supraśl – polski klub sportowy założony w 1934 roku z siedzibą w Supraślu w województwie podlaskim.

Historia 

Supraślanka to jeden z najstarszych klubów w województwie podlaskim, powstała w 1934 roku jako SKS (Supraski Klub Sportowy) z sekcją piłki nożnej, lekkoatletyki, siatkówki i narciarstwa. W latach 30. drużyna piłkarska występowała w białostockie klasie B. Po wojnie przystąpiła do pierwszych mistrzostw okręgu zajmując 4 miejsce w swojej grupie, a w ostatecznej klasyfikacji miejsce 10-12. Przez ówczesne władze BOZPN została zakwalifikowana do klasy C, wówczas 3 poziom okręgowy. Przez większość występów w rozgrywkach ligowych Supraślanka grała na 2-3 poziomie rozgrywek okręgowych, największe sukcesy przypadły na lata 2001-2009 kiedy występowała w podlaskiej IV lidze oraz jeden sezon w III lidze makroregionalnej.

Klub w sezonie 2009/10 podpisał umowę o współpracy z Jagiellonią Białystok, z tego powodu musiał wycofać się z rozgrywek III ligi i przystąpić do rywalizacji na ostatnim szczeblu rozgrywkowym w B klasie.

Supraślanka posiadała sekcje sportów zimowych, narciarską oraz sekcję hokeja na lodzie, której to zespół zaliczył występy w rozgrywkach II ligi hokejowej. 

Obecnie klub gra w A klasie (7 poziom rozgrywkowy) – dotyczy sezonu 2020/21.

Osiągnięcia 

 1 sezon w III lidze 2008/2009.
Rozgrywki Pucharu Polski
 1956 - półfinał regionalny - Gwardia Białystok : Supraślanka 3 : 1
2004/2005 - mistrz okręgu - Supraślanka : Jagiellonia II Białystok 2 : 2 (karne 4:3)
(2005/2006) Runda wstępna 1/64 - Supraślanka : OKS Olsztyn 1:3
 2006/2007 - półfinał regionalny - Freskovita Wysokie Mazowieckie : Supraślanka 1 : 0
 2007/2008 - mistrz okręgu, finał - Supraślanka : Warmia Grajewo 1 : 0
(2008/2009) Runda przedwstępna 1/128 - Supraślanka : Lechia II Gdańsk 1:2

Stadion 
Stadion Miejski przy ul.Konarskiego 7, 16-030 Supraśl.
 Oświetlenie - brak
 Pojemność - 1000 miejsc (w tym 200 siedzących).
 Boisko - 90 m x 45 m

Sezony

Przypisy

Bibliografia  
 "Piłkarskie Dzieje Podlasia" Jerzy Górko

Linki zewnętrzne 
 Supraślanka Supraśl na 90minut.pl
 Supraślanka Supraśl na facebook.com
 Strona nieoficjalna Supraślanki Supraśl

Supraślanka Supraśl
Kluby piłkarskie w województwie podlaskim